Бронепоезд 14-69:

 Бронепоезд 14-69 — повесть Всеволода Иванова
 Бронепоезд 14-69 — пьеса того же автора, написанная по мотивам повести